Водные черепахи, или европейские водяные черепахи () — род черепах семейства азиатские пресноводные черепахи (Geoemydidae).

Небольшие черепахи с уплощённым гладким карапаксом, который неподвижно соединён с пластроном.

Виды рода распространены на юге Китая, севере Вьетнама, в Японии, на Ближнем Востоке, на юге Европы и северо-западе Африки. На территории бывшего СССР представлен один вид рода — каспийская черепаха, обитающая в Туркмении, в странах Закавказья и Дагестане.

Виды 
Род включает 9 видов:

Примечания

Литература 
 
  DjVu, 18Mb

Азиатские пресноводные черепахи